Casa Nova (Brazilië), een Braziliaanse gemeente
18e-eeuwse avonturier uit Venetië, wiens naam synoniem werd voor vrouwenversierder: Giacomo Casanova
Films over hem:
 Casanova (1918)
 Casanova (1987)
 Casanova (2005)
Giovanni Casanova, een schilder.
Gemeente in het Franse departement Haute-Corse: Casanova (Corsica)
José Casanova, Spaanse godsdienstsocioloog
 Casanova (Ultimate Kaos), nummer van Ultimate Kaos uit 1994

Zie ook 
 Casa Nuova, een villa in Baarn, Utrecht